

События 
 Консулы Имп. Цезарь Гай Вибий Афиний Галл Велдумниан Волузиан А. и Валерий Максим.
 Около 253 — В римских провинциях появились франки. Салические франки поселились на Нижнем Рейне, а рипуарские франки — на Среднем Рейне.
 Вторжение готов. Они разбиты в Мёзии Эмилианом.
 В Центум Целлае Галл казнил папу Корнелия. Галл в Риме. Эмилиан подкупил солдат и провозгласил себя императором. Галл и Волуциан выступили против него, но при Интерамне оба убиты солдатами.
 253 — Император Рима Эмилиан, Марк Эмилий (206—253). Мавр.
 253—254 — Папа римский св. Луций I.
 Эмилиан убит в Умбрии около Сполетия. Август — Легионы в Реции и Норике провозгласили императором Валериана. В Риме цезарем провозглашён его сын Галлиен.
 253—260 — Император Рима Валериан, Публий Лициний (ок. 193 — ок. 262). Ставленник сената. Преследования христиан. Валериан берёт на себя управление восточными провинциями.
 253—268 — Император Рима Галлиен, Публий Лициний Валериан Эгнаций (218—268). Сын Валериана.
 Царю Армении Тиридату, сыну Хосрова I, приходится бежать. Шапур возводит на престол Артавазда из Аршакидов.
 253—273 — Царь Армении Артавазд V. Армения сближается с персами.

Родились 
 Валериан

Скончались 
 Требониан Галл
 Марк Эмилий Эмилиан

См. также